Лох, или пшат (), — род деревьев и кустарников семейства .

Распространение и экология 

Около 100 видов, главным образом в Японии, Китае и Европе. В России 1 вид — Лох узколистный, произрастающий на юге и юго-востоке европейской части и в Сибири.

Ботаническое описание 
Листопадные или вечнозелёные кустарники или деревья, часто колючие. Листья очерёдные, короткочерешчатые, серебристые от чешуек или войлочные от звездчатых волосков.

Растения однодомные или полигамные (одновременно развивают обоеполые и мужские цветки). Цветки пазушные, одиночные или в пучках, безлепестковые с трубчато-колокольчатой четырёхлопастной чашечкой. Тычинок 4. 

Плод — костянковидный сфалерокарпий с эллиптической косточкой и сладкой мучнистой мякотью.

Размножаются семенами, корневыми отпрысками и черенками.

Значение и применение 
Лох узколистный и североамериканский лох серебристый широко используются в озеленении садов и парков.

Плоды лоха узколистного употребляются в пищу. Культивируется садовая форма лоха — бухарская джида́, которая представляет собой кустарник или небольшое дерево. Выращивается ради плодов 1—2,5 см длины, терпко-сладких на вкус. Косточки имеют декоративную полосатую окраску. Дети делают из них бусы. Плоды джиды — непременный атрибут восточного базара.

Классификация

Таксономия 
Род Лох входит в семейство  порядка .

Виды 

По информации базы данных The Plant List (2013), род включает 98 видов. Некоторые из них:

Название 
Н. И. Анненков в Ботаническом словаре (1878) в статье о лохе приводит следующие простонародные и книжные названия, употреблявшиеся в разных местностях России с указанием лиц, зафиксировавших эти названия в печати или письменно, а также названия на немецком, французском и английском языках:

В Средней Азии лох также называют «джидда́», «джида» или «джигда».

Примечания

Ссылки 

 
 
 Лох на сайте USDA NRCS 
 
 Лох в Биологическом энциклопедическом словаре 

Лоховые